A 21 114-es számú mellékút egy közel hét kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Pest megye északkeleti részén; fő szerepe, hogy Kisnémedi és a zsákfalunak számító Püspökszilágy községek számára biztosít közlekedési kapcsolatokat.

Nyomvonala 
A 2105-ös útból ágazik ki, annak a 2+900-as kilométerszelvénye közelében, Váchartyán központjának keleti részén. Első szakaszán az addig kelet-délkeleti irányban haladó 2105-ös út (a falu főutcája) egyenes folytatása – miközben a 2105-ös egy kicsit délebbre fordulva halad tovább –, majd a falu szélét elérve északnak kanyarodik. Keresztezi az Aszód–Vácrátót-vasútvonalat, annak Kisnémedi megállóhelye térségében; másfél kilométer után átszeli a Hartyán-patakot és a községhatárt, egyúttal Kisnémedi településre lép át.

Itt hosszabb szakaszon kelet felé halad, és végighúzódik a falu központján, ahol keresztezi a Némedi-patakot. Ötödik kilométere előtt lép át Püspökszilágy területére, ahol majdnem pontosan a hatodik kilométerénél keresztezi a Szilágyi-patakot. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 6,807 kilométer megtétele után ér véget, Püspökszilágy keleti végén, a település sporttelepénél.

Jegyzetek

21114